Дягилевы — русские дворянские роды.

Дворянский род этой фамилии был внесён герольдией во II часть родословной книги Курской губернии Российской империи. Предки Дягилевых владели поместьями в середине XVI века.

Другой род Дягилевых более позднего происхождения, потомство «пашенного» крестьянина Терентия Степановича Дягилева, жившего в Чубаровской слободе Тобольского уезда. Его сын — Фёдор Терентьевич, внук — Павел Фёдорович (ок. 1704—1761) — шихтмейстер. Сын последнего — управляющий Каменского завода в Пермской губернии Василий Павлович Дягилев (1737—1802) , потомками которого являются Дмитрий Васильевич, Павел Дмитриевич, Павел Павлович и Сергей Павлович Дягилевы.

История рода 
В первой половине XVI века семнадцать представителей рода владели поместьями в Тверском уезде. Михаил Никитич вёрстан новичным окладом по Твери (1596). Усманец Меркула Дягиилев (1685).

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Дворянские роды Российской империи